JLF est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Louis Fargette (1948-1993), un parrain du crime organisé varois des années 1970 à 1993 ;
 Jean-Louis Fousseret (1946-), un homme politique français.